Światowy ranking snookerowy 1997/1998 – lista zawiera 64 zawodników najwyżej sklasyfikowanych w sezonie 1997/1998. Pierwsza szesnastka rankingu ma zapewniony udział w 1. rundzie wszystkich turniejów rankingowych. W każdym z turniejów rankingowych z numerem pierwszym będzie rozstawiany obrońca danego tytułu, z numerem drugim mistrz świata 1997, Irlandczyk Ken Doherty, zaś kolejni zawodnicy według kolejności zajmowanej na poniższej liście.

Bibliografia 
 WWW Snooker: World Rankings 1997/1998

1997 w sporcie
1998 w sporcie
Kalendarium snookera